Пять кораблей Королевского флота носили название HMS Ramillies в честь победы при Рамилье (23 мая 1706). Шестой планировался, но отменён:

 HMS Ramilles — 82-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1664 как Royal Katherine. Переименован в Ramillies в 1706, разбился в 1760.
 HMS Ramillies (1763) — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1763. Поврежден штормом в 1782, после чего сгорел.
 HMS Ramillies (1785) — 74-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1785. Переведён на рейдовую службу в 1831, отправлен на слом в 1850.
 HMS Ramillies (1892) — додредноутный линкор типа Royal Sovereign; спущен на воду в 1892, отправлен на слом в 1913.
 HMS Ramillies (1916) — линкор типа Revenge; спущен на воду в 1916. С 1945 переведён на рейдовую службу, отправлен на слом в 1948.
 HMS Ramillies — планировалась подводная лодка типа Resolution; заказана в 1964, отменена в 1965.